Dostal oder Dostál ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Dostal (1896–1971), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Christian Dostal (* 1967), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Christoph Dostal (* 1972), österreichischer Schauspieler
 Ernst Dostal (1951/52–1973), österreichischer Mörder
 Ernst Dostal (Bildhauer) (1921–2017), deutscher Bildhauer
 Frank Dostal (1945–2017), deutscher Musiker
 Franz Eugen Dostal (* 1935), österreichischer Theaterwissenschaftler, Dramaturg und Komponist
 Helga Dostal (* 1941), österreichische Theaterwissenschaftlerin und Museumsdirektorin
 Hermann Dostal (1874–1930), österreichischer Komponist
 Hubert Dostal (1880–1946), österreichischer Nationalrats-Abgeordneter
 Jan Dostál (* 1988), tschechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer

 Nico Dostal (1895–1981), österreichischer Komponist
 Pavel Dostál (1943–2005), tschechoslowakischer Politiker
 Roman Dostál (* 1970), tschechischer Biathlet
 Viktor Dostal (1924–2016), österreichischer Virologe
 Vladimír Dostál (1930–1975), tschechoslowakischer Literaturhistoriker
 Walter Dostal (1928–2011), österreichischer Ethnologe